Kyjovice est un toponyme qui peut désigner :

Kyjovice, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Kyjovice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie